Alpine Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alpine Peak (Colorado)
 Alpine Peak (Idaho)